Ми нисмо анђели — филм из 1955.
Ми нисмо анђели — филм из 1989.